Agencija za razvoj Varaždinske županije (ili skraćeno AZRA) je agencija županije koja je znala da Hrvatska mora među razvijene europske zemlje. Varaždinska je županija osniva 2005. godine kako bi pomogla da gospodarstvo, kultura, povijesne i druge znamenitosti budu prezentirane našim europskim susjedima, a zatim i ostalim europskim zemljama.

Uvod 

S obzirom na to da se pristup i članstvo RH u Europskoj uniji neminovno približava Varaždinska županija je još 2005. godine uvidjela potrebu za osnivanjem Županijske agencije za razvoj i povezivanje s drugim europskim regijama. Tako je 1. kolovoza 2005. godine osnovana Azra d.o.o. – koja djeluje u javnom interesu i u 100 postotnom je vlasništvu Varaždinske županije.

Cilj 

Osnovni cilj Agencije je priprema i provođenje strateškog plana razvoja Županije te unapređivanje i koordiniranje postojećih razvojnih aktivnosti, te u skladu s potrebama varaždinske regije, općim nacionalnim potrebama i zahtjevima Europske unije planirati razvojnu budućnost. Zadatak je Agencije da bude glavni promotor i nositelj perspektivnih projekata kako bi se omogućilo stvaranje mehanizma za upravljanje razvojem.

O Agenciji za razvoj Varaždinske županije 

U Agenciji je zaposleno 25 stručnih osoba s raznih područja koji su podijeljeni u dva odjela; Izrada i upravljanje projektima te Regionalni razvoj, računovodstvo i informatika.  

Odjel za Izradu i upravljanje projektima, radi istraživanja, bavi se Međunarodnim projektima financiranih iz fondova Europske unije i natječajima u Republici Hrvatskoj, a uz ostalo, bavi se i implementacijom projekata.

Regionalni odjel radi na podizanju primjerenog znanja i inovacija putem edukacija, stratekim planiranjem za efikasno upravljanje razvojem regije, promovira Varaždinsku županiju u smislu podizanja prepoznatljivosti županije, stvaranje interesa za investicije i turističke posjete, evaluira i implementira Regionalni operativni program, služi kao tehnička pomoć općinama i gradovima Varaždinske županije, nastupa na sajmovima u Beču, Bruxellesu, Cavtatu, Zagrebu, Berlinu ... surađuje s različitim institucijama UNDP RH i BiH, PH, ... organizira radionice i seminare o poduzetništvu, poljoprivredi, turizmu, društvenim djelatnostima i pripremi projekata iz EU fondova kako bi povećala razinu informativnosti i poslovne sposobnosti u svim granama gospodarstva i socijalnog razvoja Varaždinske županije. U razdoblju od 1. siječnja 2007. godine sudjelovalo je više od 800 zainteresiranih iz cijele Hrvatske. 

Djelokrug rada AZRA–e: Ured za gospodarenje energijom, priprema i implementacija projekata od važnosti za Županiju, strateško planiranje i programiranje strateških dokumenata, edukacija, savjetovanje te administrativni poslovi.

Projekti 

Završeni projekti (vrijednost u eurima): 
 ICE (101.460,00)
 SMEs GO ONLINE (120.506,50)
 P.O.T. (137.276,50)
 CEP (88.110,72)
 REI
 TCIC – Turistički i kulturalni informacijski centar u Lepoglavi
 ECO MOUSE

Projekti u implementaciji (vrijednost u eurima):
 SEE - IFA (42.394,00)
 REDEEM (163.000,00)
 ICT Co-operation: Italy – Croatia Technology Cooperation (10.000,00)
 ICT- COE - Centre Of Excellence (212.000,00)
 Tour – Comp (139.000,00)
 LIVE-SET
 CETC Route65
 Mura-Drava.Bike
 Projekt okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u Varaždinskoj županiji.
 

Agencija je svijesna važnosti turizma ta promidžbu RH pa nastoji Varaždinsku regiju promovirati kroz projekte: Turistička zajednica Sjeverno zagorje, Strategija razvoja Grada Ludbrega i ludbreške regije, Vinske ceste Varaždinske županije i mnoge druge. Varaždinska županija posebnu brigu vodi o razvoju svoga gospodarstva kroz otvaranje brojnih gospodarskih i poduzetničkih zona, a to je mogla samo zadovoljivši uvjete potrebne za privlačenje stranih investitora, svojevrstan ISO certifikat koji potvrđuje da su procedure privlačenja investitora transparentne, da na području županije postoje ulagačke mogućnosti, te da je osoblje koje surađuje s investitorima profesionalno osposobljeno da odgovori na sva njihova pitanja i pomogne im pri realizaciji investicije. U sklopu procesa dobivanja certifikata AZRA d.o.o. je izradila i marketinšku strategiju za privlačenje investicija u Županiju.

Ured hrvatskih regija u Bruxellesu 

Da bi što bolje iskoristila predpristupne fondove, o njima informirala javnost ali i bila u centru događanja, informacija i novih spoznaja, Republika Hrvatska uz pomoć i poticaj prijatelja iz Austrijske pokraine Štajerske osniva Ured hrvatskih regija u Bruxellesu te uz Međimursku, Zagrebačku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Dubrovačko-neretvansku, Primorsko-goransku i Vukovarsko-srijemsku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju i gradove Bjelovar, Čazma, Delnice, Garešnica, Koprivnica, Kutina, Rijeku te Zagorsku razvojnu agenciju iz Krapine i VIRA-u – razvojnu agenciju iz Višnjana koja zastupa općine Višnjan, Tinjan i Bale, AZRA predstavlja i Varaždinsku županiju, te nastoji našu regiju uključiti u razvojne projekte Europske unije, naučiti misliti i ponašati se europski. Cilj ureda u Bruxellesu je također upoznati europske zemlje s našom kulturom, tradicijom i planovima za budućnost.

Vanjske poveznice 

 Službene stranice Agencije za razvoj Varaždinske županije 

 Stranice Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu 

 Stranice Regije sjeverne Hrvatske

 Stranice Varaždinske županije

Varaždinska županija